Huanansaurus ganzhouensis es la única especie conocida del género extinto Huanansaurus de dinosaurios terópodos ovirraptóridos que vivieron a finales del período Cretácico, hace unos 72 millones de años, entre el Campaniense y el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Sus restos fósiles han aparecido en la formación Nanxiong, en la provincia de Jiangxi (China).

Descripción 
Huanansaurus es un ovirraptórido bastante grande con una longitud corporal de más 2 metros. Se establecieron algunas características únicas de Huanansaurus. Varias de estas son autapomorfias. En el hueso cuadrado los cóndilos inferiores se posicionan por debajo de su cabeza superior. La cresta nucal transversa en la parte posterior de la bóveda craneana no es muy prominente. En la mandíbula el hueso angular conforma la mayor parte del borde inferior en la cara externa de la abertura lateral. El extremo frontal de la mandíbula sobresale de forma oblicua hacia arriba en un ángulo de menos de 45° con respecto a la sínfisis, el punto de fusión de ambas mitades de la mandíbula. La plataforma formada por la sínfisis es moderadamente grande, igual a entre un quinto y un cuarto de la longitud total de la mandíbula. El hueso dentario está neumatizado. La parte trasera de la rama inferior del dentario está torcida, lo que causa que el lado externo se dirija un poco hacia abajo. El primer metacarpiano es largo y delgado con una anchura transversal igual a un quinto de su longitud. Las garras de la mano tienen "labios" prominentes en la parte superior de su extremo posterior.

Adicionalmente, se encuentra una combinación única de rasgos que por sí mismos no son únicos. La abertura temporal de la bóveda craneana es redonda y mucho más pequeña que la abertura temporal a los lados del cráneo. La rama posterior del premaxilar toca el hueso lacrimal y presenta una prominente abertura en ese punto, en la zona posterior inferior. La rama superior del dentario cubre la cara externa de la abertura lateral de la mandíbula y tiene un borde inferior cóncavo.

Descubrimiento e investigación 
A principios del siglo XXI, mientras se trabajaba en la estación de Ganzhou, en la provincia de Jiangxi, se encontró el esqueleto de Huanansaurus. El 2 de julio de 2015, la especie tipo Huanansaurus ganzhouensis fue nombrada y descrita por Lü Junchang, Pu Hanyong, Yoshitsugu Kobayashi, Xu Li, Huali Chang, Shang Yuhua, Liu Di, Yuong-Nam Lee, Martin Kundrát y Shen Caizhi. El nombre del género Huanansaurus se deriva de Huanan, un nombre histórico para el sur de China. El nombre de la especie ganzhouensis se refiere a Ganzhou. 

El holotipo, HGM41HIII-0443, se encontró en una capa de la Formación Nanxiong data del Campaniano-Maastrichtiano, de hace más de setenta millones de años. Se compone de un esqueleto parcial que contiene el cráneo casi completo con la mandíbula, la primera de siete vértebras del cuello, un húmero, cúbito, radio y la mano del brazo derecho, la mano izquierda, la parte inferior del fémur derecho, la parte superior del la tibia derecha, y las partes distales del pie derecho. El esqueleto está parcialmente articulado. Es parte de la colección del Museo Geológico de Henan en Zhengzhou. Huanansaurus fue uno de los dieciocho taxones de dinosaurios de 2015 que se describieron en publicaciones de acceso libre o de lectura gratuita.

Clasificación 
Huanansaurus fue situado dentro de Oviraptoridae en la subfamilia Oviraptorinae, como un género hermano de Citipati. A continuación se muestra un cladograma de Oviraptoridae basado en el análisis filogenético de Lü et al. en 2017, en el que aparece formando junto con Corythoraptor jacobsi y este clado siendo un grupo hermano de Citipati osmolskae.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia
Animales extintos descritos en 2015